Breedte (meetkunde)
 Breedtegraad